Bernard III van Bigorre, graaf van Bigorres (1090-1113)
 Bernard III van Armagnac, graaf van Armagnac (1103-1110)
 Bernard III van Comminges, graaf van Comminges (1153-1181)
 Bernhard III van Saksen, graaf van Anhalt (1170-1212) en hertog van Saksen (1180-1212)
 Bernhard III van Lippe, heer van Lippe (1230-1265)
 Bernhard III van Anhalt, vorst van Anhalt-Bernburg (1318-1348)
 Bernhard III van Baden-Baden, markgraaf van Baden-Baden (1515-1536)
 Bernhard III van Saksen-Meiningen, hertog van Saksen-Meiningen (1914-1918)